Antonio Berardi (n. 1952) – ciclista sammarinese
 Antonio Berardi (1894-1975) – politico italiano
 Antonio Berardi (n. 1968) – stilista italo-britannico